Maidstone United FC (celým názvem: Maidstone United Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Maidstone v nemetropolitním hrabství Kent. Založen byl v roce 1992 pod názvem Maidstone Invicta po zániku původního Maidstone United. V roce 1995 byl přejmenován na Maidstone United. Od sezóny 2015/16 působí v National League (5. nejvyšší soutěž).

Původně hrál klub na stadionu London Road, kde hrával i předchozí klub. Po uzavření tohoto stadionu v roce 2001 hrál v azylu ve městech Sittingbourne (v letech 2002–09, 2011–12) a Ashford (v letech 2009–11). Až v roce 2012 se mohl vrátit zpět do města, a to po otevření nového stadionu Gallagher Stadium, který vlastní samotný klub.

Nejznámějším odchovancem klubu je Chris Smalling, který hraje od roku 2010 za Manchester United FC.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1992 – Maidstone Invicta FC (Maidstone Invicta Football Club)
 1995 – Maidstone United FC (Maidstone United Football Club)

Získané trofeje 
 Kent Senior Trophy ( 1× )
 2002/03

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 2014/15, 2017/18
 FA Trophy
 3. kolo: 2017/18
 FA Vase
 3. kolo: 2003/04, 2005/06

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1993–1994: Kent County League (Division Four)
 1994–1995: Kent County League (Division Two)
 1995–1999: Kent County League (Division One)
 1999–2001: Kent County League (Premier Division)
 2001–2006: Kent Football League
 2006–2007: Isthmian League (Division One South)
 2007–2011: Isthmian League (Premier Division)
 2011–2013: Isthmian League (Division One South)
 2013–2015: Isthmian League (Premier Division)
 2015–2016: National League South
 2016– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1992